Exodus (estilizado como EXODUS) es el segundo álbum de estudio de EXO. Fue lanzado el 30 de marzo de 2015 por SM Entertainment y distribuido por KT Music. Fue el último álbum que dividió al grupo en las dos antiguas subunidades. También es el primer álbum después de XOXO (2013) y también el primero sin Kris y Luhan, contando en la promoción con los diez integrantes restantes. 

Una reedición del disco titulada Love Me Right fue lanzada el 3 de junio del mismo año. El disco contiene tres nuevas canciones, incluyendo el single «Love Me Right». Junto a Exodus, EXO tuvo el mayor volumen de ventas en el menor tiempo para cualquier artista de K-pop en ese momento, vendiendo más de un millón de copias en dos meses. Este es el primer álbum con la ausencia de Tao ya que suspendió sus actividades con EXO un mes más tarde, y en agosto de ese mismo año, presentó una demanda contra SM Entertainment, dejando así al grupo.

Antecedentes y lanzamiento 
Antes del lanzamiento del álbum, SM Entertainment realizó una conferencia de prensa, en la que todos los integrantes estuvieron presentes, excepto Lay, que estaba en China enfocándose en su nueva película. A pesar de que no podía estar allí para asistir a la conferencia, más tarde se disculpó a través de una videollamada, afirmando: «Lo siento mucho. Tenía ganas de ver a todo el mundo. Echo de menos a mis compañeros también. Vamos a mostrar una imagen perfecta para este comeback. Por favor anticipar en él». Suho también declaró que nunca había títuloen la cantidad de ventas después del lanzamiento del disco, y que solo quería lanzar nueva música para los fanáticos del grupo. Dijo que «lo único que pensaban los miembros al hacer el álbum era que los oyentes lo disfrutaran». También concluyó diciendo que «sería un nuevo comienzo para EXO», después de las demandas de sus excompañeros Luhan y Kris, y que «mostrarían un lado más brillante y fresco a sus fans». El álbum contiene canciones escritas por Teddy Riley y también de Jonghyun que escribió la letra de «Playboy». Hay diez canciones que abarcan varios géneros, incluidos dance, R&B y balada. 

EXO declaró que se lanzarían veinte versiones diferentes del álbum, tanto digital como en físico. Cada miembro tendría su propia carátula, tanto en versión coreana como china. Las versiones coreanas eran de color dorado, mientras que las versiones chinas eran de plata. Cuando están alineados, los lomos de todos los álbumes juntos crearían su nuevo logotipo.

Éxito comercial 
Según SM Entertainment, los pedidos anticipados del disco alcanzaron 502 440 copias (321 200 en coreano y 181 240 en chino). 

A nivel nacional, la versión coreana del álbum encabezó la lisya Gaon Album Chart durante cuatro semanas consecutivas, mientras que la versión china alcanzó el segundo puesto. Ambas versiones ocuparon los dos primeros lugares hasta su tercera semana de lanzamiento. En Japón, ambos álbumes entraron en el top 10 de Oricon Albums Chart, alcanzando el número cuatro (coreano) y siete (chino), respectivamente. La versión combinada del álbum vendió más de 6 000 copias en los Estados Unidos, y se ubicó en el puesto 95 en el Billboard 200 en su primera semana de lanzamiento. Al hacerlo, Exodus se convirtió en el segundo álbum de K-pop más vendido en la región. El álbum también encabezó la lista US World Albums en la fecha el 18 de abril de 2015, y se mantuvo en el top 10 durante seis semanas consecutivas.

Exodus fue el álbum más vendido en todo el mundo, con un total de 303 000 copias vendidas en su primera semana de lanzamiento.

Promoción 
EXO inició las promociones del disco con «Call Me Baby» en M! Countdown donde realizó una coreografía energética en varios escenarios diferentes. Junto con el sencillo el grupo interpretó «My Answer» en M! Countdown y Music Bank, y solo «Call Me Baby» en Show! Music Core e Inkigayo. EXO ganó su primer premio en Inkigayo transmitido el 5 de abril de 2015.

Las promociones para el álbum finalizaron con actuaciones en The Show transmitidas el 28 de abril de 2015. EXO recibió un total de 18 trofeos de programas musicales con «Call Me Baby» rompiendo su propio récord anteriormente logrado con «Growl» que obtuvo 14 victorias.

Lista de canciones 
※ Los títulos de las canciones marcadas con negrita quiere decir que son nuevas canciones añadidas al disco.

Posicionamiento en listas 
 Exodus

 Notas

Premios y nominaciones

Premios de programas de música

Historial de lanzamiento

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Álbumes de 2015
Álbumes de EXO
Álbumes producidos por Lee Soo-man